La casa embrujada puede referirse a:

 Straszny dwór, una ópera de S. Moniuszko; o
 Haunted House (página de desambiguación).